Dit is de wereldranglijst van juni 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 juni 2005.

Mannen 06